

Teatro
 The Emperor Jones – dramma di Eugene O'Neill
 The Emperor Jones opera del 1931 tratta dal dramma di O'Neill, scritta da Louis Gruenberg

Cinema 
 The Emperor Jones – film del 1933 diretto da Dudley Murphy

Televisione
 The Emperor Jones – film per la televisione del 1938 prodotto dalla BBC
 The Emperor Jones – film per la televisione del 1953 prodotto dalla BBC